Patai, régi magyar családnév
Földrajz
 Patay, település Franciaországban
 Patay, település Argentínában, Moreno megyében